In der Liste der Sektionen des Schweizer Alpen-Clubs werden alle aktuell 110 Sektionen und 22 Untersektionen des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) aufgeführt.
 
Bei der Gründung des Schweizer Alpen-Clubs im Jahre 1863 bestand dieser aus den 7 Sektionen SAC Aarau, SAC Basel, SAC Bern, SAC Diablerets Lausanne, SAC St. Gallen, SAC Tödi und SAC Uto. Als letzte Sektion wurde im Jahre 2017 die SAC Murten aufgenommen.

Die Abkürzung SAC gilt nur für die deutsche Sprache, in den anderen gilt CAS (beide sind im Logo vorhanden).

Die grösste Sektion mit 11'223 Mitgliedern (Stand: Januar 2023) ist die SAC Uto.

Ausser dem Kanton Appenzell Innerrhoden besitzen alle anderen Kantone mindestens eine SAC-Sektion.

SAC-Sektionen 
Die untenstehende Tabelle ist nach Kanton und Sektion alphabetisch sortiert. Alle Spalten können aber nach Wunsch selber sortiert werden.

Statistiken

Anzahl Sektionen pro Kanton

Siehe auch 
 Liste der Hütten des Schweizer Alpen-Clubs

Weblinks 
 Sektionen, 110 Mal Geselligkeit erleben, Seite des Schweizer Alpen-Clubs

Einzelnachweise 

!
Schweizer Alpen Club